Бергтхайм () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург и непосредственно подчиняется управлению административного сообщества Бергтхайм, являясь его центром. Официальный код  —  09 6 79 117.

 

 территория —   га;
 население  —   чел.;
 плотность населения —   чел./км²;
 землеобеспеченность с учётом внутренних вод —   м²/чел.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии